Dziewczyna – młody człowiek płci żeńskiej
 Dziewczyna – czasopismo dla młodzieży
 Dziewczyna – ballada Bolesława Leśmiana
 Dziewczynka – ostaniec skalny w Dolinie Szklarki na Wyżynie Olkuskiej